Біосфера може відноситися до:
 Біосфера — природна підсистема географічної оболонки, населена живими організмами.
 Корпорація «Біосфера» — український виробник і дистриб'ютор товарів для дому та особистої гігієни.
 Біосфера (Монреаль) — природознавчий музей у Монреалі, Канада.
 Біосфера (книга) — фундаментальна праця радянського вченого В. І. Вернадського.
 Біосфера 2 — гігантський герметизований комплекс споруд, що моделює замкнуту екологічну систему у пустелі Сонора, США.